Ва́йсман — еврейская и немецкая фамилия.

Известные носители 
 
 Вайсман, Анатолий Михайлович (1944—2021) — инженер, автомобильный журналист.
 Вайсман, Аркадий Фридманович (род. 1950) — российский экономист, доктор экономических наук.
 Вайсман, Борис Натанович (1887—1962) — еврейский писатель, педагог и общественный деятель, автор произведений на идише и иврите.
 Вайсман, Борис Яковлевич (псевдоним Зише Багиш; 1908—1944) — еврейский поэт и редактор (идиш).
 Вайсман, Вениамин Борисович (1914—1969) — советский мошенник.
 Вайсман, Володя (род. 1937) — румынский и французский шахматист, международный мастер (1975).
 Вайсман, Григорий Аронович — советский фармаколог, доктор фармацевтических наук.
 Вайсман, Давид Шуневич — российский эпидемиолог.
 Вайсман, Елена Давидовна (род. 1951) — российский экономист, доктор экономических наук.
 Вайсман, Илья Григорьевич (псевдоним И. Григорьев, 1885—1938) — журналист, редактор и издатель «Бессарабского обозрения» (1909—1914), директор и учитель математики в 11-й советской трудовой школе (Анненшуле).
 Вайсман, Малина (род. 2003) — американская актриса и фотомодель.
 Вайсман, Нехама Иоановна (1924—2009) — российский писатель, филолог, историк литературы, профессор Благовещенского педагогического университета.
 Вайсман, Нухим (Нохем) (1894—1944) — румынский и американский еврейский поэт, педагог, детский писатель (идиш).
 Вайсман, Роберт Семхович (позже Немов; род. 1941) — советский и российский психолог.
 Вайсман, Серафим Яковлевич (1924—2007) — журналист, публицист, писатель.
 Вайсман, Тина (1965—2005) — американская киноактриса, певица и диджей.
 Вайсман, Яков Иосифович (род. 1933) — российский учёный-медик, эколог, заслуженный деятель науки РФ.

 Белый, Анатолий Александрович (настоящая фамилия Вайсман; род. 1972) — российский актёр театра и кино.
 Бэлцану, Ефим Моисеевич (настоящая фамилия Вайсман, род. 1930) — молдавский эстрадный певец, солист джаз-оркестра «Букурия».

См. также